Numele Partenie Cosma a fost purtat de mai multe personalități

 Partenie Cosma, om politic sibian de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
 Partenie Cosma, luptător anticomunist.